Таджикистан — государство в Средней Азии.
 Таджикистан — таджикский общенациональный телеканал.
 (2469) Таджикистан — типичный астероид главного пояса, который был открыт советским астрономом Тамарой Смирновой.